Un BINIT es un dígito binario pero a diferencia de un Bit (unidad básica de información), representarla puede llevar más de un bit de información. Todo depende de la probabilidad de ocurrencia: la información que representa un BINIT está asociada a la probabilidad de que un símbolo ocurra en un sistema de información.

La teoría de la información establece que la cantidad de información que lleva un símbolo es inversamente proporcional a la probabilidad de que ocurra.

Ejemplo
Supongamos un tren de pulsos compuesto por pulsos o dígitos binarios unos o ceros, en donde la probabilidad de ocurrencia de un BINIT 1 es P1 y la probabilidad de ocurrencia de un BINIT 0 es P0.

Podemos calcular la información que trae un BINIT 1:
I1 = log2 1/P1   con P1=1/3  ===> I1= 1.58 bits
I0 = log2 1/P0   con P0=2/3  ===> I0= 0.58 bits

Ahora si la probabilidad de ocurrencia de BINIT 1 es igual a la de BINIT 0, o sea P1=Po = 1/2, entonces:
I1 = I0 = log2 2 = 1 bit.

Conclusión: Un BIT es la cantidad de información que se obtiene al especificar dos alternativas igualmente probables.

Referencias 
Instituto de Ingeniería Electrónica. SISTEMAS DE MODULACION II. Transmisión de la Información. Ing. Andres L. Barkasz. Año 1985

Acrónimos de informática
Teoría de la información
Unidades de información